Ehrberg steht für:
 Ehrberg (Niedersachsen), Erhebung (176 m) in der Samtgemeinde Bodenwerder-Polle, Landkreis Holzminden, Niedersachsen
 Ehrberg (Thüringen), Erhebung (419 m) bei Diedorf (Südeichsfeld), Landgemeinde Südeichsfeld, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen

Siehe auch:
 EHR
 Ehrenberg
 Ehrensberg